Ільм 
 Ільм, або в'яз () — рід рослин. 
 Ільм — історична назва німецького міста Штадтільм. 
 Ільм — район в Німеччині. 
 Ільм — річка в Німеччині. 
 Ільм — поняття ісламу, що означає пізнання. 

 Персоналії 
 Ільм Інга Валеріївна — російська та радянська актриса театру та кіно.